Abiko ist der Familienname folgender Personen:

 Mitsuhiro Abiko (* 1988), japanischer Leichtathlet
 Miwa Abiko (* 1963), japanische Mangaka
 Motoo Abiko (* 1934), japanischer Mangaka, Teil des Künstlerduos Fujiko Fujo, siehe Fujiko Fujio
 Takamasa Abiko (* 1978), japanischer Fußballspieler
 Tomomi Abiko (* 1988), japanische Stabhochspringerin

Abiko steht außerdem für:
 Abiko (Chiba), Stadt in der Präfektur Chiba